Amphitryon steht für:

 Amphitryon, Person der griechischen Mythologie
 Amphitryon (Hacks), Drama von Peter Hacks (1967)
 Amphitryon (Kleist), Werk von Heinrich von Kleist (1807)
 Amphitryon (Molière), Werk von Molière (1668)
 Amphitryon 38, Werk von Jean Giraudoux
 Amphitryon – Aus den Wolken kommt das Glück, deutsche Literaturverfilmung von Reinhold Schünzel (1935)